Joan Bordas i Barceló (1943-2021), motociclista i empresari català
 Joan Bordas i Orpinell (1944), físic català
 Joan Bordàs i Salellas (1888-1961), arquitecte català